El término cierre puede referirse a:

Diversos conceptos de la teoría de conjuntos 
 Cierre o clausura simétrica
 Cierre o clausura de relación
 Cierre o clausura transitiva
 Cierre o clausura reflexiva

Cierres o acoplamientos mecánicos 
 Cierre éclair, más conocido como cremallera o «zípper».
 Cierre de bayoneta, un mecanismo de acoplamiento entre dos piezas, cuyo origen se remonta a su uso en fusiles con bayoneta.

Otros 
 Cierre de cajas, una protesta de comerciantes e industriales ocurrida en Barcelona en 1899.
 Cierre patronal o Cierre Empresarial, una estrategia empresarial en caso de huelga.
 Cierre de exclusión mutua, una expresión informática del ámbito de la programación concurrente.